Oumou, est un prénom féminin d'Afrique noire dérivé de l'arabe ’umm () : « mère ».

Ce prénom se rencontre surtout en Afrique de l'Ouest (Mali, Sénégal,Gambie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée,           Niger etc.).

 Oumou Sangaré (1968-), chanteuse malienne
 Oumou Sy (1952-), styliste sénégalaise

Prénom africain
Prénom féminin
Homonymie de prénom